Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Philadelphia 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Kerry Harris 6-1, 6-0.

Teste di serie 

 Margaret Court (Campionessa)

  Kerry Melville (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Philadelphia 1973